Huangyang bezeichnet:

 Huangyang (Suiyang) (黄杨镇), Großgemeinde im Kreis Suiyang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Huangyang (Wangcang) (黄洋镇), Großgemeinde im Kreis Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huangyang (Qingtian) (黄垟乡), Gemeinde im Kreis Qingtian in der chinesischen Provinz Zhejiang